Chela puede referirse a:
 José Meléndez Planas
 Juan Ignacio Chela
Raimundo Chela, matemático venezolano
 Chela Ruiz
 Chela, un género de peces que incluye las especies:
 Chela caeruleostigmata
 Chela maassi
 Chela laubuca
 Chela fasciata
 Chela dadiburjori
 Chela cachius

Bebidas 
 Chela, que en el vocablo popular Mexicano se usa para nombrar a la cerveza.